Leptasterias mexicana är en sjöstjärneart som först beskrevs av Lutken 1860.  Leptasterias mexicana ingår i släktet Leptasterias och familjen trollsjöstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Trollsjöstjärnor
mexicana